Melchor Almagro puede hacer referencia a:
 Melchor Almagro Díaz (1850-1893), político y periodista español.
 Melchor Almagro San Martín (1882-1947), escritor, diplomático y político español.